Aston Bank kan syfta på:

Aston Bank SA – en bank i Schweiz 
Aston Bank, Worcestershire – en by i Worcestershire, England